Roger Federer era il detentore del titolo, e si è riconfermato battendo in finale Alejandro Falla per 7-62, 7-63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (secondo turno)
 Roger Federer (campione)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Kei Nishikori (semifinale)

 Richard Gasquet (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Tommy Haas (ritirato per infortunio alla spalla destra)
 Jerzy Janowicz (primo turno)

Qualificati

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Illja Marčenko (primo turno)
  Mate Pavić (primo turno)

Wild Card

  Dustin Brown (quarti di finale)
  Peter Gojowczyk (quarti di finale)

<li>  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2014
ATP World Tour 2014